Тукуруи:

 Тукуруи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Тукуруи — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пара.
 Тукуруи ГЭС — гидроэлектростанция на реке Токантинс, расположенная в графстве Тукуруи, штат Токантинс, Бразилия.